Марлинг () — английская фамилия. Известные носители:

 Марлинг, Брит (род. 1983) — американский сценарист, продюсер, режиссёр и актриса.
 Марлинг, Лора (род. 1990) — английская исполнительница фолк-рока; автор песен, певица и гитаристка.